Sana kan syfta på följande platser:

Jemen 
 Sanaa – landets största stad och huvudstad

Bosnien och Hercegovina 

 Sanski Most (ort i Bosnien och Hercegovina), Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Sana (vattendrag i Bosnien och Hercegovina, lat 45,05, long 16,38),

Frankrike 

 Sana, Haute-Garonne, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien,

Grekland 

 Saná, ort, Mellersta Makedonien, Chalkidike, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar